O termo Expert pode referir-se a:

Expert: O segundo e último computador doméstico lançado pela MSX no mercado brasileiro.

Expert: Termo em inglês de uso corrente em português que designa "pessoa com experiência".